Волчковцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Волчковцы — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Волчковцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.